Terra del Fuoco toponimo geografico dell'America meridionale:
Terra del Fuoco – arcipelago
Terra del Fuoco – provincia dell'Argentina
Terra del Fuoco – provincia del Cile
Terra del fuoco – film del 2000 del regista Miguel Littín

Pagine correlate 
 Terra dei fuochi